Assedio di Atene – portato da Serse nel 480 a.C., durante la seconda guerra persiana
 Assedio di Atene – portato da Lisandro che si protrasse dal 405 all'aprile del 404 a.C., durante la guerra del Peloponneso 
 Assedio di Atene – portato da Lucio Cornelio Silla che si protrasse dall'87 all'86 a.C.
 Assedio di Atene – assedio durante la prima guerra di Morea tra la Repubblica di Venezia e l'Impero Ottomano nel 1687